Niemcy:
 Altenbach – dzielnica Leichlingen (Rheinland)
 Altenbach – dzielnica Schriesheimu
 Altenbach – rzeka, dopływ Waldangelbachu

Osoby:
 Otto Altenbach – niemiecki kierowca wyścigowy

Zobacz też:
 Alterbach
 Goldbach-Altenbach